Hiʻiaka  est un nom hawaïen. Il peut désigner :
 Une déesse de la mythologie hawaïenne, Hiʻiaka ;
 Par extension un satellite naturel de la planète naine Hauméa, Hiʻiaka, nommé après elle ;
 Un cratère volcanique du Kīlauea, situé à Hawaï : le Hiʻiaka.